Kühne er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 August Kühne (1829–1883) – tysk officer, forfattere under pseudonymen Johannes von Dewall
 Gustav Kühne (1806–1888) – tysk forfatter og litteraturkritiker
 Moritz Kühne (1835–1900) – tysk general og militærforfatter
 Wilhelm Kühne (1837–1900) – tysk fysiolog

Efternavne